AUT AUT è un gruppo musicale italiano Punk rock, formato a Roma nel 1989.

Formazione 
 Andrea - voce
 Danilo - basso
 Enrico - batteria
 Gianluca - chitarra

Discografia

Album 
 1994 - Musica di periferia LP, GridaloForteRecords (LP) 
 2013 - Musica di periferia LP, Hellnation, Armagideon Times (LP + CD, RE, RM)
 2016 - Cosa abbiamo, Aut Aut - Hellnation (CD)

Compilation 
 1993 - Hokahey! - Songs For Freedom Coalition, Hokahey! (CD, Ltd)
 1994 - Gridalo Forte 1991/2001, GridaloForteRecords  (CD, Smplr)
 1997 - See You In Valhalla, Mad Butcher Records (LP)

Collegamenti esterni 
AUT AUT su Discogs

Gruppi musicali punk rock